Melaniella är ett släkte av svampar. Melaniella ingår i familjen Melaniellaceae, ordningen Doassansiales, klassen Exobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Melaniella